Александар I Шкотски (Данфермлајн, 1078 - замак Стирлинг, 23. април 1124)
је био краљ Шкотске из династије Данкелд. Био је син Малколма III и Маргарете Шкотске.

Породично стабло 

Рођени 1078.
Умрли 1124.
Династија Данкелд
Династија Данкелд
Шкотски краљеви